Sergio Marcos puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Sergio Marcos Gustafson (1976), director, guionista y productor de cine y televisión paraguayo.
 Sergio Marcos Menéndez (1985), futbolista español.
 Sergio Marcos González (1992), futbolista español.